Universíada de 2009 pode se referir a:

 Universíada de Verão de 2009
 Universíada de Inverno de 2009